Les Villettes (België), een dorp in de deelgemeente Bra in de Belgische provincie Luik
Les Villettes (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haute-Loire